El nombre Bruce Davidson puede referirse a las siguientes personas:

Bruce Davidson, jinete estadounidense;
Bruce Davidson, fotógrafo estadounidense.